Easy Going – gruppo musicale italiano di disco music
 Easy Going – album degli Easy Going del 1978
 Easy Going – discoteca nata a Roma nel 1978